Penobscot steht für:

 Penobscot, Indianerstamm in Maine
 Penobscot (Maine), Town im Bundesstaat Maine in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Penobscot River
 Penobscot County